Веладеро има више значења:

 Веладеро (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Веладеро (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику